Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Богослово, Ногинского района — православный храм Богородского благочиния Московской епархии, на месте слияния рек Шерна и Клязьма.

История 
Устроителем села Богослова и, соответственно, церкви считается князь Андрей Боголюбский.  

Первоначально в селе была устроена деревянный храм Иоанна Богослова, от нее и получило название село, которое до 1926 г. называлось Богословское.

Храм был уничтожен в Смуту. Новая церковь возведена после 1719 года 

В 1740 году Богословские пустыни были приписаны к Воскресенскому Новоиерусалимскому монастырю. В 1746 году церковь была преобразована в приход, а вокруг Богословского было образовано село.

В первой четверти 19-го века храм постепенно начинает разрушаться. По инициативе святителя Филарета (Дроздова) церковь перестроена. Строительство началось в 1838 году и в 1853 году приобрело современный облик с приделами апостола Иоанна Богослова и Святителя Митрофания Воронежского. В конце 19 века за счет иеромонаха Черниговского скита Паисия, уроженца с. Богослово Храм был расписан палехским художником И. Париловым.

В храме были редкие древние иконы, два ценных евангелия, напечатанные в Москве в 1703 и 1730 годах и многие другие святыни.

После революции храм действовал; В нём служил отец Алексий (мученик Алексий Александрович Сперанский). Чтобы избежать обвинений в тунеядстве, он совмещал пастырское служение с кузнечной работой. В конце ноября 1937 года он был арестован, расстрелян и похоронен 10 декабря в полигоне Бутово. Вскоре после ареста священника храм был закрыт и разорён.

Возвращен верующим в 1989 году. Произведен ремонт и заново расписан.

У храма есть часовни в селе Караваево и в селе Буньково.

Среди святилищ — частицы мощей святителя Митрофана Воронежского, святого мученика Константина Богородского, детей-мучеников Вифлеема, монаха Феодора Санаксарского, праведного святого воина Феодора.

Священники, служившие до революции 
 Священник Николай Алексеев.
 Священник Василий Белоусов
 Священник Александр Сперанский

Кроме того, в храме в разное время служили:

 — Диакон Илья Васильев Троицкий.
 — Диакон Павел Андреевич Нежданов.
 — Пономарь Иаков Александрович
 — Псаломщик Матвей Семенович Величкин
 — Диакон Сергий Афанасьевич Крылов.
 — Просфорница Александра Матвеева.

Духовенство 
 Настоятель храма — протоиерей Владимир Владимиров.

Святыни 
Ковчег со Святыми мощами: (слева направо)

 Константина, пресвитера Богородского;
 Преподобноисповедника архимандрита Александра, игумена Санаксарского;
 Святого праведного воина Феодора (Ушакова);
 Преподобного Феодора Санаксарского;
 Преподобного Феодора Калиты Пещерника;
 Преподобного Андроника Пещерника 3верелецкого 

В центре камень из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Московская епархия
 Народный каталог православной архитектуры
Богослово